Borje, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Foča et dans la République serbe de Bosnie ;
 Borje, un village de Croatie situé dans la municipalité de Kalnik, comitat de Koprivnica-Križevci ;
 Borje, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Žabljak.